Norra Fräkentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Fräkentjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (3 ha)
Norra Fräkentjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,

Se även
Fräkentjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn